Йозеф Виммер: Виммер, Йозеф (1887 — ?) — немецкий геолог и физик.
 Виммер, Йозеф (род. 1939) — чехословацкий хоккеист и тренер.